Osoby o tym nazwisku:
 Anna Ancher – duńska malarka 
 Michael Ancher – duński malarz

Inne:
 Anchers Hus – duńskie muzeum sztuki